Los enfrentamientos en el estadio Alejandro Villanueva —también denominados como Toma de Matute—, fueron una serie de conflictos y disturbios civiles acontecidos el 10 de septiembre de 2018 en el que se enfrentaron la afición del equipo de fútbol Club Alianza Lima, miembros de la iglesia evangélica El Aposento Alto y la Policía Nacional del Perú por el control de la explanada del estadio Alejandro Villanueva en el distrito de La Victoria en Lima. El conflicto dejó dos heridos y una docena de detenidos tanto de Alianza Lima como de El Aposento Alto.

Antecedentes 
Dentro del ámbito jurídico, la explanada en disputa pertenece a la Municipalidad del distrito de La Victoria, aunque la directiva de la iglesia evangélica afirma ser el dueño legítimo y afirmó tener documentos que así lo demuestran, aunque, según la municipalidad, el documento fue realizado con el ciudadano Julio Picino Saquicuray Pérez que aparecía como el dueño del espacio.

Posición evangélica 
La iglesia afirmó que pagó 600 000 dólares y su compra fue de forma legal. Por otro lado, el pastor líder Alberto Santana hizo uso de su religiosidad y expresó que fue el mismo Dios quien dijo que Matute le pertenecería a El Aposento Alto

Posición de Alianza Lima 
Alianza Lima declaró que viene desde hace varios años luchando para que sean declarados como «dueños únicos y legítimos» de la explanada de su estadio.

Posición del Comando Sur 
El Comando Sur (la barra brava de Alianza Lima), amenazó a los miembros de El Aposento Alto con vengarse.

Enfrentamientos 

En horas de la madrugada del lunes 10 de septiembre de 1500 miembros de la iglesia ingresaron al estadio y tomaron posesión de la explanada, en donde construyeron barricadas, pintaron de blanco los símbolos del club y eliminaron los artefactos católicos, entre ellos un mural del Señor de los Milagros y en su lugar colocaron el escudo de su iglesia. En la mañana la policía nacional se enteró de la ocupación del estadio y acudieron para intentar desalojar a los evangélicos de manera pacífica. Ante esto Sandro Balbín, abogado de la iglesia, afirmó que el estadio ya es la "casa de Dios". Como respuesta a las 7:19 a.m. Benjamín Romero, representante de Alianza Lima, dijo que la ocupación es una "toma arbitraria". A las 7:40 a.m. las escuelas y negocios cercanos suspendieron las clases y cerraron los negocios ante la llegada de aficionados del club Alianza Lima que ya se habían enterado de lo sucedido. A las 9:30 a.m. los aficionados burlaron la seguridad policial e ingresaron al estadio, iniciando la gresca entre ambos bandos. 

En los enfrentamientos ambos bandos hicieron uso de palos, fierros, bombas lacrimógenas, incluso se escucharon disparos, momento en que la policía decidió intervenir. El conflicto dejó un saldo de dos heridos y docenas de detenidos.

Represalias 

Luego de que el Comando Sur expulsara en su totalidad a los miembros de El Aposento Alto, un grupo de hinchas de Alianza Lima atacó a una sede de El Aposento alto en Arequipa, otro grupo de hinchas de Alianza Lima atacó a una sede de El Aposento Alto en Trujillo, otro grupo de hinchas de Alianza Lima atacó a una sede de El Aposento Alto en Chiclayo.

Repercusiones 
El pastor Alberto Santana dijo que es el propietario legal de la explanada 

La directiva de El Aposento Alto mantuvo su postura sobre la explanada 

La directiva del Club Alianza Lima aseguró que lo ocurrido con el terreno es arbitrario 

El ministro del Interior Mauro Medina aseguró que no cualquier persona puede tomar posesión de un terreno de manera deliberada  

La organización aficionada al club Alianza Lima, el Comando Sur, acusó a Keiko Fujimori —la lideresa del partido político opositor Fuerza Popular— de estar detrás de la invasión evangélica 

La Trinchera Norte (barra brava de Universitario —eterno rival del Comando Sur—) mandó un mensaje de apoyo a Alianza Lima, causando gran sorpresa

Véase también 
 Tragedia del Estadio Nacional del Perú

Referencias

Enlaces externos 
 Estadio Matute: se registraron enfrentamientos entre barristas y grupo evangélico. en YouTube.
 Policía restablece orden en estadio Alejandro Villanueva. en YouTube.

Perú en 2018
Tragedias en estadios de fútbol
Anticatolicismo
Club Alianza Lima